Jeddo ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Jeddo (Pennsylvania)
 Jeddo (Texas)
 Jeddo Township (Knox County, Missouri)

Jeddo war der alte Name von Tokio in Japan.